Mento – parte inferiore del volto
 Mento – genere musicale giamaicano
 Mento – personaggio dei fumetti DC Comics
 Mento – cognome italiano